Velika nagrada ZDA 1959 je bila deveta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 12. decembra 1959.

Dirka 

|-
! 1
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 42
| 2:12:35,7
| 10
| 8
|-
! 2
| 6
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 42
| + 0,6 s
| 5
| 7
|-
! 3
| 2
|  Tony Brooks
| Ferrari
| 42
| + 3:00,9
| 4
| 4
|-
! 4
| 8
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 42
| + 4:57,3
| 2
| 3
|-
! 5
| 10
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 39
| +3 krogi
| 9
| 2
|-
! 6
| 4
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 38
| Motor
| 6
|  
|-
! 7
| 17
|  Harry Blanchard
| Porsche
| 38
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Cliff Allison
| Ferrari
| 23
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  Roy Salvadori
| Cooper-Maserati
| 23
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 1
|  Rodger Ward
| Kurtis Kraft-Offenhauser
| 20
| Sklopka
| 19
|  
|-
! Ods
| 14
|  Alessandro de Tomaso
| Cooper-Osca
| 13
| Zavore
| 14
|  
|-
! Ods
| 5
|  Phil Hill
| Ferrari
| 8
| Sklopka
| 8
|  
|-
! Ods
| 15
|  Fritz d'Orey
| Tec-Mec-Maserati
| 6
| Puščanje olja
| 17
|  
|-
! Ods
| 7
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 5
| Prenos
| 1
|  
|-
! Ods
| 19
|  Harry Schell
| Cooper-Climax
| 5
| Sklopka
| 3
|  
|-
! Ods
| 16
|  George Constantine
| Cooper-Borgward
| 5
| Pregrevanje
| 15
|  
|-
! Ods
| 11
|  Alan Stacey
| Lotus-Climax
| 2
| Sklopka
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Bob Said
| Connaught
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! DNS
| 22
|  Phil Cade
| Maserati
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959